— бывший японский двоеборец, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Карьера 
В Кубке мира по лыжному двоеборью Масаси Абэ дебютировал 2 марта 1985 года на этапе в Лахти, где занял 29-е место и не набрал кубковых очков (в то время очки получали только десять лучших спортсменов). Лишь спустя два года после кубкового дебюта японский двоеборец набрал первые очки, став в конце февраля 1987 года седьмым в лахтинской гонке по системе Гундерсена. Неделю спустя в Фалуне показал шестой результат и занял в общем зачёте Кубка мира 20-е место. В том же году дебютировал на чемпионатах мира, выступил только в эстафете, где занял девятое место.

В 1988 году принял участие в Олимпийских играх в Калгари. В личном первенстве Абэ показал только 31-й результат с пятиминутным отставанием от победителя, а в командном турнире японцы вновь показали девятое время. 

Переломным в карьере японца стал сезон 1990/91. В эстафете на чемпионате мира в Италии он в составе национальной команды стал бронзовым призёром. В личном турнире Абэ также боролся за медаль, но после третьего места в прыжках по итогам лыжной гонки откатился на 11-е место. В самом конце сезона на этапе в Санкт-Морице впервые поднялся на кубковый подиум, уступив всего 6 секунд австрийцу Клаусу Зульценбахеру.

На Олимпийских играх в Альбервиле Абэ неудачно выступил в личной гонке, замкнув тридцатку лучших и в результате этого не попал в состав эстафеты, которая выиграла золотые медали.

Сезон 1992/93 стал для Масаси Абэ самым удачным в карьере. Он занял итоговое четвёртое место в общем зачёте, а также трижды пробивался в тройку лучших (при этом на этапе в Шонахе японец уступил норвежцу Лундбергу всего секунду). На чемпионате мира Абэ вместе с Таканори Коно и Кэндзи Огиварой выиграл эстафету, а в индивидуальном турнире замкнул шестёрку лучших в трёх минутах позади Огивары.

В 1994 году Абэ стал олимпийским чемпионом в командном турнире. При этом почти пятиминутное преимущество японцев над остальными конкурентами заставило FIS в дальнейшем пересмотреть правила проведения эстафетных гонок. Даже в изменённом формате японцы выиграли золото чемпионата мира 1995 года, после чего Масаси Абэ завершил спортивную карьеру. Последним стартом его спортивной карьеры стала личная гонка в Саппоро, где он показал 16-е время.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Ссылки 
 
 

Двоеборцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью